Sezon 2012/2013 jest 75. edycją Ligue 1 – najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Rozpoczęła się 10 sierpnia 2012 roku, a zakończyły 26 maja 2013 roku. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów, grających systemem kołowym. Tytułu bronił zespół Montpellier HSC.

Drużyny

Uczestniczące drużyny

Trenerzy i kapitanowie

Tabela ligowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2013
Źródło:

Linki zewnętrzne 
 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2012 we Francji
2013 we Francji